Ягуб Валех оглы Гусейнов (; ) — азербайджанский предприниматель, инвестор, девелопер и филантроп. Является основателем «Bridge Group», группы компаний, бизнес-интересы которых охватывают такие сферы как строительство, гостиничный и ресторанный бизнес, логистика, управление недвижимостью и сельское хозяйство. Несмотря на то, что компании основаны и оперируют в Азербайджане, имеются проекты также и на международных рынках.

Биография 
Родился в Баку. Окончил Азербайджанский государственный университет культуры и искусств. Прошёл программу стратегического мышления и лидерства в Уортонской школе бизнеса, а также программу реализации стратегии в Гарвардской школе бизнеса.

Предпринимательство 
Начав свою деятельность в сфере архитектурного проектирования и строительства, Ягуб Гусейнов приобрёл репутацию целеустремлённого, творческого и надёжного профессионала, который по сей день является видным и активным членом нескольких международных профессиональных ассоциаций.

В 1998 году основал компанию Global Interiors Group, которая стала одной из нескольких ведущих архитектурных и строительных компаний на рынке Азербайджана.

В 2007 году был построен один из первых бизнес-центров в Баку «Bridge Plaza». 

В последующие годы Ягуб Гусейнов основал крупные проекты в сфере гостиничного и ресторанного бизнеса, такие как  «HomеBridgе», «Molokan INN» «Qaynana»,  «Jasmine», оздоровительный и СПА комплекс «HamamBath», студенческий комплекс «Univerium»; складской комплекс «StoreBridge» в сфере логистики и другие значимые проекты. 

Он также является владельцем и председателем совета директоров футбольного клуба SABAH.

В 2019 году основная часть деловых интересов была объединена в группу компаний «Bridge Group», где он занимает пост председателя наблюдательного совета.

Награды 

В 2011 году Женевским Институтом Бизнеса и Менеджмента Ягуб Гусейнов был признан лучшим региональным работодателем. Он получил награду «Gold Star Quality» на церемонии вручения в Женеве.

Личная жизнь 
Ягуб Гусейнов женат, у него трое детей – два сына и дочь. (Фидан Гусейнова – азербайджанская певица).

Примечания 

Предприниматели Азербайджана